Abdulaziz Al-Bishi – calciatore saudita
 Abdulrahman Al-Bishi – ex calciatore saudita
 Fahad Al-Bishi – ex calciatore saudita
 Jufain Al-Bishi – calciatore saudita
 Mohammad Al-Bishi – calciatore saudita